Buskhäran kan syfta på följande platser:

Åland 

 Buskhäran (norra Kumlinge, Åland), 
 Buskhäran (södra Kumlinge, Åland),